Willem I van Boxtel, heer van Boxtel, vanaf 1239
Willem II van Boxtel, heer van Boxtel van 1290-1334, zoon van Willem I
Willem III van Boxtel, heer van Boxtel van 1337-1350, zoon van Willem II
Willem IV van Boxtel, heer van Boxtel van 1351-1356, zoon van Willem III
Willem van Boxtel (edele), heer van Grevenbroek na 1338, kleinzoon van Willem II
Willem van Boxtel (Hells Angels) een 20e-eeuws crimineel